Эммануэль — персонаж эротических романов Эммануэль Арсан и ряда фильмов. Впервые появилась в одноимённом романе Арсан, опубликованном в 1959 году. Повествование в этой книге ведётся от лица Эммануэль; это молодая сексуально раскрепощённая француженка, которая отправляется в Таиланд на поиски приключений. Позже Эммануэль появилась ещё в двух книгах Арсан и в ряде художественных фильмов.

В кино 
 «Эммануэль» (1974, в заглавной роли Сильвия Кристель)
 «Эммануэль» (2023, в заглавной роли Леа Сейду)

Примечания 

Литературные персонажи